Taavi Rõivas a dirigé deux gouvernements estoniens. Voir : 
 Gouvernement Rõivas I, de 2014 à 2015 ;
 Gouvernement Rõivas II, depuis 2015.

Homonymie de gouvernement